Die Abkürzung AC/DC steht für:

 AC/DC, eine australische Rockband
 Alternating Current/Direct Current, siehe Wechselstrom bzw. Gleichstrom

Die Abkürzung ACDC steht für:
 Adiponektin, ein Peptidhormon
 Alumni-Club der Charité, eine Ehemaligen-Organisation
 Anti-Corruption Data Collective

Sonstiges
 acdc, britischer Hersteller von LED-Architektur-Beleuchtung, Teil der Zumtobel-Group
 

ACDC